Биккуловский сельсовет — два сельсовета в Республике Башкортостан

 Биккуловский сельсовет — в Бижбулякском районе
 Биккуловский сельсовет — в Миякинском районе